

Codici
ROC – vecchio codice nazionale del CIO della Repubblica di Cina, in uso dal 1968 al 1972
ROC – codice aeroportuale IATA del Greater Rochester International Airport di Rochester (Stati Uniti)
roc – codice ISO 639-3 della lingua roglai cacgia

Sigle 
ROC – Raggruppamento Operativo Centrale, settore del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica
ROC – Rate of change, indicatore dell'analisi tecnica
ROC – Receiver operating characteristic, metodo di analisi statistica
ROC – Registro degli operatori di comunicazione  previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249
ROC – Rejonski Obavještajni Centar, organizzazione spionistica jugoslava assorbita dall'OZNA
ROC – Responsabile operativo comunale; in protezione civile, qualifica dell'autorità operativa referente al sindaco in un gruppo comunale
ROC – Russian Orthodox Church, Chiesa ortodossa russa in lingua inglese
ROC – Russian Olympic Committee, Comitato Olimpico Russo

Geografia
Roč (Rozzo) – città della Croazia
Le Roc – comune del Lot (Francia)
Roc – vetta del Massiccio del Gran Paradiso

Persone
Michela Roc – attrice italiana
Patricia Roc – attrice cinematografica, teatrale e televisiva britannica

Altro
Roc – uccello mitologico
Roc – forma catalana del nome proprio di persona italiano maschile Rocco
ROC Yamaha – motocicletta da competizione che prese parte al motomondiale
Roc – serie televisiva statunitense del regista Stan Lathan